Brunier ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Brunier (1572–1665), französischer Arzt und Botaniker, Bibliothekar des Herzogs von Orléans
 Jean Brunier (1896–1981), französischer Radrennfahrer
 Ludwig Brunier (1825–1905), deutscher Schriftsteller 
 Serge Brunier (* 1958), französischer Fotograf und Buchautor
 Yves Brunier (1962–1991), französischer Landschaftsarchitekt

Brunier steht für:
 (10943) Brunier, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bruinier